Rudina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Rudina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Rudina – wieś na Słowacji, w kraju żylińskim